Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Jana Novotná 6–3, 1–6, 6–4.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Anke Huber (quarti di finale)
 Jana Novotná (finale)

 Helena Suková (semifinali)
 Zina Garrison (secondo turno)
 Katerina Maleeva (semifinali)
 Sabine Appelmans (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1992